Obie Trice – rapper statunitense
 William George Trice – organaro britannico